Miejscowości w USA:
 Shell Valley – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette
Gminy w USA:
 Shell Valley (ang. Shell Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette